Classic Masters est le titre de plusieurs albums musicaux :

 Classic Masters, album d'April Wine ;
 Classic Masters, album de Blind Melon ;
 Classic Masters, album de Crowded House ;
 Classic Masters, album de General Public ;
 Classic Masters, album de Grand Funk Railroad ;
 Classic Masters, album de Queensrÿche ;
 Classic Masters, album de Sammy Hagar.